La Serie A2 2002-2003 è stata la 19ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano di pallanuoto maschile.

Come nell'edizione precedente, non sono stati disputati play-off e le prime classificate dei due gironi hanno conquistato la promozione in A1. Le retrocessioni in B sono state quattro.

Squadre partecipanti

Girone Nord

Girone Sud

Girone Nord

Classifica finale

Calendario e risultati

Girone Sud

Classifica finale

Calendario e risultati

Verdetti
 Bissolati Cremona e Rari Nantes Napoli promosse in Serie A1
 Bergamo, CUS Palermo, Bentegodi Verona e Poseidon retrocesse in Serie B.

Bibliografia
Polisportiva.it, Archivio 2003. URL consultato in data 7 novembre 2012.

Voci correlate
Serie A1 2002-03

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2002
Sport acquatici nel 2003
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto